El término Cobra puede referir a:

Animales 
 La serpiente Cobra.
 La serpiente Cobra real (Ophiophagus hannah).
 La Cobra India o Cobra de Anteojos (Naja naja).

Aeronáutica 
 YF-17 Cobra, Avión caza estadounidense.
 Bell AH-1 Cobra, Helicóptero artillado.
 Cobra de Pugachev, maniobra de aviones de combate.

Artes 
 CoBrA, acrónimo de un movimiento artístico.
 Cobra, banda punk japonesa.
 Cobra, banda de rock china.
 "Las Cobras" (The Cobras), una banda local de Austin, con quien Stevie Ray Vaughan tocó.
 Cobra, banda de Heavy Metal Peruana.

Deportes 
 Cobras de Querétaro, antiguo equipo de fútbol mexicano.
 Juan José "La Cobra" Muñante, futbolista.

Cine y televisión 
 Super Agente Cobra, manga de ciencia ficción.
 Quickstrike o Cobra de la serie Beast Wars es un robot capaz de transformarse en un híbrido de escorpión y cobra.
 Cobra (1925), película de 1925 con Rodolfo Valentino y Nita Naldi.
 Cobra, película de 1986 interpretada por Sylvester Stallone.
 Cobra (serie TV), serie de televisión interpretada por Michael Dudikoff.

Ficción 
 Cobra: Organización Terrorista, némesis de los G.I. Joe.
 Cobra: Novela del escritor Frederick Forsyth.
 Cobra, novela del escritor cubano Severo Sarduy publicada en 1972.

Otros 
 Cobra (escrito también COBRA, de sus siglas en inglés: Cabinet Office Briefing Room A), lugar donde se reúne el comité de emergencias del Reino Unido.
 Colt Cobra, un revólver ya descontinuado.
 "Técnica de la cobra", dícese de los movimientos esquivos que una persona hace para evitar un beso.